Der Kanton Vercors-Monts du Matin ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Die und Valence im Département Drôme der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Hauptort ist Chatuzange-le-Goubet.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 30 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Vercorsmontsdumatin